Alessandro Antonello (1965) – dirigente d'azienda
Alessandro Antonello (1972) – motociclista